La referencia a la Guerra civil del Congo puede ser a:

 La Crisis del Congo (1960-1965), convulsionada época política entre la independencia de la República Democrática del Congo y la ascensión de Mobutu Sese Seko al poder.
 A la Primera guerra del Congo (1997-1998), durante la campaña militar de Laurent-Désiré Kabila por la cual fue derrocado Mobutu Sese Seko.
 A la Segunda guerra del Congo o Guerra Mundial Africana (1998-2003) entre nueve países del continente y que provocó la muerte de más de 3.8 millones de personas.
Al Conflicto de Ituri (1999 hasta la actualidad), un subconflicto dentro de la Segunda Guerra del Congo, localizado en la Provincia de Ituri.

Véase para mayor información el artículo sobre la historia de la República Democrática del Congo.

Historia de la República Democrática del Congo